

Carriera
Nel 2018, esordisce con il KÍ Klaksvík. Con questa squadra debutta nelle competizioni internazionali per club nella stagione europea 2019-2020, giocando 5 partite di qualificazione alla UEFA Europa League.

Ripete l'esperienza nella stagione 2020-2021, giocando la partita del secondo turno di qualificazione alla UEFA Champions League persa contro lo Young Boys e quella successiva di terzo turno di qualificazione alla UEFA Europa League contro la Dinamo Tbilisi.

Collegamenti esterni